Джоель Шумахер (; 29 серпня 1939 — 22 червня 2020) — американський кінорежисер, сценарист та продюсер.

Фільмографія

Примітки 

 

Сценаристи США
Кінорежисери США
Кіноактори США
Уродженці Нью-Йорка
ЛГБТ-режисери
Померли від раку